La Casa Gran (Castelló d'Empúries), edifici de Castelló d'Empúries (Alt Empordà)
 La Casa Gran (Sant Llorenç d'Hortons), masia de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès)
 La Casa Gran (Sant Pere de Ribes), masia de Sant Pere de Ribes (Garraf)
 La Casa Gran (Santa Margarida de Montbui), edifici de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
 La Casa Gran de Can Ferrer de la Cogullada, edifici del Montmell (Baix Penedès)